Исматлавакан има више значења:

 Општина Исматлавакан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Исматлавакан (Исматлавакан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику